Large Island kan syfta på:
 Large Island (ö i Falklandsöarna)
  Large Island (ö i Grenada)